

Patronyme 

 Jean François Carbonnel (1744-1812), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Louis Carbonnel (1858-1938), peintre français ;
 Éric de Carbonnel (1910?-1965), haut-fonctionnaire et diplomate français.

Liens externes